Дитер () — распространённое немецкое имя (сокращение от Дитрих), а также топоним.

 Дитер фон Изенбург (1412—1482) — немецкий церковный деятель, архиепископ Майнцский, курфюрст и эрцканцлер Священной Римской империи.
 Дитер — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.